

Geografia 
 Wartenburg – frazione della città tedesca di Kemberg
 Wartenburg (oggi Barczewo) – città polacca

Persone 
 Ludwig Yorck von Wartenburg – generale prussiano
 Maximilian Yorck von Wartenburg – militare e storico prussiano
 Paul Yorck von Wartenburg – filosofo e giurista tedesco
 Peter Yorck von Wartenburg – giurista tedesco